Pathway betekent in het Engels letterlijk weg of pad. In het Nederlands wordt deze term gebruikt voor:

 het doorgeven van signalen binnen het zenuwstelsel; zie baan (zenuwstelsel)
 bepaalde stofwisselingsprocessen; zie reactiepad (biochemie).
 een voormalige muziekopnamestudio in Londen; zie Pathway Studios